La saison 2016-2017 du championnat d'Arabie saoudite de football est la quarante-et-unième édition du championnat de première division en Arabie saoudite. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le club d'Al-Hilal FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec onze points d'avance sur Al Ahli. C'est le quatorzième titre de champion d'Arabie saoudite de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions sont théoriquement attribuées : trois pour les trois premiers au classement à l'issue du championnat, et une pour le vainqueur de la Kings Cup. Si le vainqueur de la Kings Cup s'est classé parmi les trois premiers du championnat, c'est le  au classement qui obtient son billet pour la Ligue des champions. Toutefois, les qualifications continentales restent liées à l'obtention par les clubs de la licence décernée par l'AFC pour pouvoir participer à ces compétitions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Ittihad FC reçoit une pénalité de 3 points à la suite d'une décision de la FIFA. Seuls Al-Hilal FC et Al Ahli obtiennent la licence club exigée par l'AFC pour participer aux compétitions asiatiques la saison prochaine.

Résultats 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux clubs se maintiennent au sein de leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Arabie saoudite de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Arabie saoudite de football
Arabie saoudite
Football
Football